Yanacancha steht für:

in Peru:
 Yanacancha (Chupaca), Stadt in der Provinz Chupaca
 Yanacancha (Pasco), Stadt in der Provinz Pasco
 Distrikt Yanacancha (Chupaca), Distrikt in der Provinz Chupaca
 Distrikt Yanacancha (Pasco), Distrikt in der Provinz Pasco